Prospekt Vernadskogo (metrostation Moskou, Sokolnitsjeskaja-lijn), metrostation aan lijn 1 van de Moskouse metro.
Prospekt Vernadskogo (metrostation Moskou, TPK), metrostation aan de buiten ringlijn in Moskou. 
Prospekt Vernadskogo (straat, Moskou)